Il doppio del torneo di tennis Siberia Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Dar'ja Kustova e Ol'ga Savčuk che hanno battuto in finale Natela Dzalamidze e Margarita Gasparjan 6–0, 6–2.

Teste di serie 

 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (primo turno)
 Dar'ja Kustova /  Ol'ga Savčuk (campionesse)

 Valentina Ivachnenko /  Kateryna Kozlova (semifinali) 
 Iryna Burjačok /  Elina Svitolina (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Siberia Cup 2011